Die Serbia Open 2022 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. April 2022 in Belgrad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Barcelona die Barcelona Open Banc Sabadell gespielt, die im Gegensatz zu den Serbia Open, die zur Kategorie ATP Tour 250 gehörten, zur höheren Kategorie ATP Tour 500 zählten.

Die Titelverteidiger waren im Einzel Novak Đoković sowie im Doppel Jonathan Erlich und Andrej Wassileuski.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 534.555 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 597.900 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 17. und 18. April 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Serbien
Tennisturnier in Belgrad